Kraft zu Hohenlohe bzw. Kraft von Hohenlohe ist der Name folgender Personen:

 Christian Kraft zu Hohenlohe-Öhringen (1848–1926), deutscher Standesherr, Politiker und Montanindustrieller
 Kraft I. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1240–1313), fränkischer Edelmann und Ritter
 Kraft II. (Hohenlohe-Weikersheim) (nach 1280–1344), fränkischer Edelmann und Ritter
 Kraft III. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1315–1371), fränkischer Edelmann und Ritter
 Kraft IV. (Hohenlohe-Weikersheim) (nach 1340–1399), fränkischer Edelmann
 Kraft V. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1416–1472), fränkischer Reichsgraf
 Kraft VI. (Hohenlohe-Weikersheim) (1452–1503), Domherr in Mainz und Speyer und Graf von Hohenlohe-Weikersheim
 Kraft zu Hohenlohe-Langenburg (1935–2004), Chef des Hauses Hohenlohe-Langenburg und Fürst zu Hohenlohe-Langenburg
 Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen (1827–1892), preußischer General und Militärschriftsteller
 Kraft-Alexander zu Hohenlohe-Oehringen (1925–2006), Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant